Чодришвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Чодришвили, Георгий Георгиевич (1919—1997) — театральный режиссёр
 Чодришвили, Захар — русский революционер, сподвижник Сталина.